Tadeusz Zieliński (1859–1944) – filolog
 Tadeusz Zieliński (1883–1925) – polski architekt
 Tadeusz Zieliński (1891– ?) – major kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, Krzyża Niepodległości i Krzyża Walecznych
 Tadeusz Zieliński (1893–1940) – kapitan artylerii Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Walecznych, zamordowany w Katyniu
 Tadeusz Zieliński (1897–1971) – pułkownik Wojska Polskiego, weteran Legionów Polskich
 Tadeusz Zieliński (1898–1992) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, podpułkownik NSZ i NZW
 Tadeusz Zieliński (1903–1988) – podchorąży Armii Krajowej, powstaniec warszawski, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Tadeusz Zieliński (1904–1990) – biskup Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego
 Tadeusz Bogdan Zieliński (1914–1986) – architekt, syn Tadeusza Zielińskiego (architekta)
 Tadeusz Zieliński (1919–1981) – onkolog, profesor Akademii Medycznej w Gdańsku
 Tadeusz Zieliński (1926–2003) –  polityk i prawnik, rzecznik praw obywatelskich, minister pracy i polityki socjalnej
 Tadeusz Zieliński ps. „Igła” (1927–1948) – partyzant AK i WiN
 Tadeusz A. Zieliński (1931–2012) – muzykolog, krytyk muzyczny
 Tadeusz Zieliński (1946–1977) – lekkoatleta, olimpijczyk
 Tadeusz Jacek Zieliński (ur. 1966) – polityk, poseł Sejmu II kadencji, prawnik, teolog protestancki